Osoby o tym nazwisku:
 Mateusz Machaj – polski piłkarz
 Mateusz Machaj – polski ekonomista
 Stefan Machaj – polski piłkarz